Лас Мангитас има више значења:

 Лас Мангитас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Мангитас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику